Pribislaw ist der Name folgender Personen:

 Pribislaw (um 990) († 993/994), slawischer Fürst in Brandenburg
 Pribislaw (Alt-Lübeck) (um 1070–nach 1156), Fürst der Wagrier und Polaben
 Pribislaw (Brandenburg) (auch Pribislaw-Heinrich; * um 1075–1150), slawischer Herrscher im Havelland
 Pribislaw (Mecklenburg) († 1178), Fürst der Abodriten, Herr zu Mecklenburg
 Pribislaw I. (1224–1275), Fürst von Parchim-Richenberg
 Pribislaw II. († nach 1316), Fürst von Parchim-Richenberg

Siehe auch:
 Prvoslav (auch Pribislav), Župan von Serbien
 Přibyslav (Begriffsklärung)